Critz ist der Familienname oder Bestandteil des Familiennamens folgender Personen:

 Harry H. Critz (1912–1982), US-amerikanischer Generalleutnant
 Hughie Critz (1900–1980), US-amerikanischer Baseballspieler
 John de Critz († 1642), flämischer Porträtmaler
 Mark Critz (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Thomas de Critz (1607–1653), englischer Maler

Siehe auch:
 Kritz
 Gritz